

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nei 200 metri rana.

Collegamenti esterni